Telești se poate referi la:
Telești, Dâmbovița
Telești, Gorj